Sezon 2022 wyścigów Supercars rozpoczął się rundą na torze Sydney Motorsport Park, a zakończył po 13 rundach i 34 wyścigach wyścigiem na torze Adelaide Street Circuit. Tytuł mistrzowski zdobył po raz trzeci w karierze Shane Van Gisbergen.

Kalendarz

Lista startowa

Wyniki i klasyfikacja 

Punkty przyznawane kierowcom którzy przejechali dystans minimum 75% wyścigu i przejechali ostatnie okrążenie. W każdej rundzie było maksymalnie 300 punktów do zdobycia (nie licząc punktów za najszybsze okrążenie).

Bibliografia 
 Archiwum wyników na stronach natsoft.com.au 

2022
2022 w wyścigach samochodowych
2022 w Australii